Dix comtés des États-Unis portent le nom de  comté de Logan () :
le comté de Logan, situé dans l'État de l'Arkansas ;
le comté de Logan, situé dans l'État du Colorado ;
le comté de Logan, situé dans l'État du Dakota du Nord ;
le comté de Logan, situé dans l'État de l'Illinois ;
le comté de Logan, situé dans l'État du Kansas ;
le comté de Logan, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
le comté de Logan, situé dans l'État du Nebraska ;
le comté de Logan, situé dans l'État de l'Ohio ;
le comté de Logan, situé dans l'État de l'Oklahoma ;
le comté de Logan, situé dans l'État de Virginie-Occidentale.

Voir aussi